Butte Valley bezeichnet:

 Butte Valley (Kalifornien), Ort im Butte County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Butte Valley Township, Township im Benson County im US-Bundesstaat North Dakota
 Butte Valley National Grassland, Schutzgebiet im US-Bundesstaat Kalifornien